William Allan peut désigner :
 George William Allan (1822-1901), politicien canadien ;
  (1860-1940), politicien canadien ;
  (ca. 1770-1853), banquier, homme d'affaires et politicien canadien ;
  (né en 1970), classiciste écossais ;
 William Allan (1881-1943), médecin et généticien américain ;
 William Allan (1782-1850), peintre historique écossais ;
  (1837-1903), politicien pour le parti libéral, au Royaume-Uni ;
 William Evan Allan (1899-2005), militaire australien ;
  (1105-1160), noble normand.